Burmistrowa ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Burmistrowa (* 1977), ukrainische Handballspielerin
 Kateryna Burmistrowa (* 1979), ukrainische Ringerin

Siehe auch:
 Burmistrow